Obhájkyně titulu sestry Serena a Venus Williamsovy do soutěže nezasáhly pro Serenino zranění. Venus se rozhodla s jinou spoluhráčkou nestartovat.

Soutěž vyhrál první nasazený španělsko-argentinský pár Virginia Ruanová Pascualová a Paola Suárezová, který v boji o titul porazil ruské turnajové čtyřky Světlanu Kuzněcovovou s Jelenou Lichovcevovou po setech 6–4, 6–3.

Nasazené páry 
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (vítězky)
  Martina Navrátilová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Liezel Huberová /  Ai Sugijamová (semifinále)
  Světlana Kuzněcovová /  Jelena Lichovcevová (finále)
  Cara Blacková /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  María Ventová-Kabchiová /  Angelique Widjajaová (čtvrtfinále)
  Magdalena Malejevová /  Conchita Martínezová (3. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Meghann Shaughnessyová (3. kolo)
  Émilie Loitová /  Nicole Prattová (2. kolo)
  Petra Mandulaová /  Patricia Wartuschová (3. kolo)
  Els Callensová /  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Jelena Dementěvová /  Lina Krasnorucká (2. kolo)
  Marion Bartoliová /  Myriam Casanovová (3. kolo)
  Tina Križanová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Barbara Schettová /  Patty Schnyderová (2. kolo)
  Tching Liová /  Sun Tchien-tchien ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk ženské čtyřhry

Australian Open 2004